Лья () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Прива. Округ коммуны — Прива.

Код INSEE коммуны 07146.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 568 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 393 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 284 были экономически активными, 109 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 70,4 %). Из 284 активных работали 253 человека (127 мужчин и 126 женщин), безработных было 31 (18 мужчин и 13 женщин). Среди 109 неактивных 32 человека были учениками или студентами, 48 — пенсионерами, 29 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Ливье, принадлежавший командору Мальтийского ордена

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш